Casarini ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Casarini (geb. 1989), italienischer Fußballspieler
 Gianfranco Casarini (geb. 1940), italienischer Opernsänger (Bass)